Роберт Янг
 Янг, Роберт (1907—1998) — американский актёр.
 Янг, Роберт Франклин (1915—1986) — американский писатель-фантаст.
 Янг, Роберт Кларк (1916—2011) — американский легкоатлет, серебряный призёр Олимпиады в Берлине (1936).
 Янг, Роберт Милтон (род. 1924) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Янг, Роберт Харли (1929—1950) — солдат армии США, герой Корейской войны.